Caracollo (gemeente), een gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Caracollo (plaats), de hoofdplaats van de gemeente